Passé composé / pase kɔ̃poze / (произн.: пасэ́ композэ́; букв. прошедшее составное; французский перфект) — самый распространённый тип передачи прошедшего времени действия глагола в современном разговорном французском языке. В устной речи употребляется для выражения односложных, полностью завершённых действий, имевших место в прошлом. Таким образом, по структуре Passé composé представляет собой перфект, а по смыслу — аорист. Поэтому французский перфект разительно отличается от английского Present Perfect, но близок по смыслу и структуре к немецкому перфекту. Следует учитывать, что для действий, непосредственно предшествующих действию в настоящем, в речи употребляется описательная фраза venir + de + глагол (только что сделать что-то). Таким образом, в отличие от испанского и английского языков, как и в немецком, незавершённый имперфект во французской грамматике отсутствует. Например, глагольные формы типа исп. «He estado pensando» → «Я уже некоторое время подумываю» во французском невозможны и их смысл, как и в русском, нужно передавать описательно. В традиционной письменной речи французский перфект долгое время избегался как просторечье и для выражения действий в прошлом употребляется классический латинский Passé simple.

Passé composé образуется при помощи вспомогательных глаголов avoir или être в формах настоящего времени и participe passe (причастия прошедшего времени) смыслового глагола.

Образование причастий 

У глаголов 1-й группы отбрасываем букву r, а над буквой е ставим Accent aigu (é):
 demander → demandé
 parler → parlé
 rester → resté

У глаголов 2-й группы отбрасываем букву r:
 rougir → rougi
 grandir → grandi

У глаголов 3-й группы причастие часто заканчивается на букву u, но существуют и другие формы:
 avoir — eu
 lire — lu
 voir — vu
 pouvoir — pu
 être — été
 faire — fait

Происхождение и развитие 
Происхождение французского перфекта, по-видимому, следует искать ещё в народной латыни, проявлявшей тенденции к аналитизму, хотя составных глагольных времён в классической латыни не было. Считать Passé composé германизмом не совсем верно, так как идентичное по структуре и частоте употребления время можно найти в других романских языках, слабо затронутых германскими влияниями (например, в испанском he perdido и в молдавском am pierdut — я потерял). Однако германским влиянием объясняется употребление различных вспомогательных глаголов (avoir иметь и être быть) для управления переходными и непереходными глаголами: Hier, je suis rentrée plus tôt et j’ai terminé mon devoir — Вчера я вернулась пораньше и сделала домашнюю работу.

Употребление 
Passé composé употребляется в живой речи, в переписке, в прессе (особенно бульварной), всё больше в научной литературе, часто также в повествовании от лица автора (особенно в современной литературе). На русский язык обычно переводится глаголом совершенного вида, реже также несовершенного. Passé composé почти полностью вытеснило Passé simple.

Примечания 

Грамматика французского языка
Глагольные времена